Вільре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 55 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 327,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільре на сайті французького Національного інституту географії
 Вільре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена